Proměnník či proměník je starší český název označující některé břichatkovité houby, které dnes spadají do více rodů:
 hvězdovka (Geastrum)
 hvězdák (Astraeus)